АО  «Холдинг «Зерде» — государственная компания Казахстана, созданная для развития современных инфокоммуникационных технологий. Холдинг образован в сентябре 2008 года согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2008 года № 668. Единственным акционером холдинга является Правительство Республики Казахстан. Является Базовой организацией государств – участников Содружества Независимых Государств, осуществляющая методическое и организационно-техническое обеспечение работ в области информационно-коммуникационных технологий –акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (Республика Казахстан)

Руководство Холдинга 

 Председатель правления — Абдрасилов Арман Аскарович
Заместитель Председателя Правления - Сихаев Марлен Айдарович
Управляющий директор - Сергазиева Айнура Камидуллаевна
Финансовый директор - Лёгкая Любовь Николаевна
Руководитель аппарата - Пономарев Юрий Юрьевич

Правовой статус 

Национальный холдинг, созданный во исполнение Постановления Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2008 года № 668 "О создании акционерных обществ "Национальный информационный холдинг «Арна Медиа», "Национальный научно-технологический холдинг «Парасат», "Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

О Холдинге 

АО «Холдинг «Зерде», будучи подведомственной структурой КСИИ МИР РК, является национальным институтом развития в сфере развития современных инфокоммуникационных технологий и ИКТ-рынка, в части развития Казнета и электронных услуг.

Группа компаний холдинга 

 Акционерное общество «Национальные информационные технологии», которое является национальным оператором в сфере информационных технологий Республики Казахстан. Акционерное общество «Национальные информационные технологии»  создано 4 апреля 2000 года. С момента создания АО «НИТ» оказывает  услуги по управлению ИТ-проектами от инициации до завершения работ по созданию, внедрению и эксплуатации базовых компонентов электронного правительства и информационных систем государственных органов. С 2008 года АО «НИТ» является дочерней компанией Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде».
  Акционерное общество "Национальная компания «Kazsatnet», которое является ответственным исполнителем по развитию Единой транспортной среды государственных органов РК путём организации защищенных каналов передачи данных для государственных органов, охватывающих областные и районные центры Республики Казахстан.
 Корпоративный Фонд "Фонд развития инфокоммуникационных технологий (ИКТ)". Создан 26 июня 2012 года по инициативе и при поддержке Министерства транспорта и коммуникаций РК, «Национального инфокоммуникационного Холдинга «Зерде» и крупнейших казахстанских коммуникационных компаний: АО «Казахтелеком», ТОО «Кар-Тел» и АО «Кселл». Декларируемая цель фонда - формирование инновационного предпринимательства и повышении конкурентоспособности отечественной ИКТ-отрасли.

Проекты 
Проект "Цифровое международное Партнерство" - совместный проект с ПРООН, АО НИТ, ABC Design - крупнейшее в стране исследование развития цифровизации в государственном секторе.

См. также 
 Зерде (журнал)

Источники 

 АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерние и зависимые организации объявили консолидированные финансовые результаты деятельности за 2009 год
 Адильбек Сарсенов: Прозрачность и эффективность гарантирует онлайн — Казахстанская правда 
 Адильбек Сарсенов: Развитие казахстанского сегмента сети Интернет идет стремительными темпами — ИА «Казинформ» 
 Адильбек Сарсенов: АО "Холдинг «Зерде» завершило год с положительным результатом — ИА «Казинформ» 
 Адильбек Сарсенов: Госзакупки онлайн — 20 млн долларов экономии за полгода 
 Адильбек Сарсенов: Группой компаний холдинга «Зерде» в 2009 году реализовано пять интернет-проектов
 Адильбек Сарсенов: В Казахстане будет запущен новый собственный видео портал -Kaztube 
 Азиза Шужеева: «Электронное правительство» требует лидерства — Мегаполис
 Азиза Шужеева: В 2010 году будет разработана целевая архитектура «электронного правительства» — ИА «Казинформ» 
 Азиза Шужеева: В зоне Интернета появится своя поисковая система
 Азиза Шужеева: Сегодня в стране к услугам «е-правительства» обращаются около 70 тысяч людей
 Жетен Амитов: в 2009 году доходы "Национального холдинга «Зерде» увеличились на 30 % и составили 4,6 миллиарда тенге — ИА Bnews
 Искандер Алиев: Необходимо более тесное сотрудничество заинтересованных структур для развития IT-индустрии в стране 
 «Зерде» повышает планку 
 В 2010 году в четырех аппаратах местных исполнительных органов Казахстана будет внедрен проект «Е-акимат»
 На веб-портале «электронного правительства» опубликован полный перечень услуг, предоставляемых государственными органами 
 Представители IT-индустрии в очередной раз подняли кадровый вопрос — Панорама
 Отворите скорее кал-IT-ку — Мегаполис
 В Астане состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании в отношении возможностей сотрудничества между Агентством Республики Казахстан по информатизации и связи, Акционерным обществом "Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и корпорацией IBM

Ссылки 
 Официальный сайт компании 

Холдинги Казахстана
Государственные компании Казахстана
Телекоммуникационные компании Казахстана